Le tournoi de tennis du Queen's est un tournoi de tennis. L'édition féminine 1965 se dispute à Londres du 14 au .

Annette Van Zyl remporte le simple dames. En finale, elle bat Christine Truman.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Margaret Smith et Lesley Turner.

Résultats en simple

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Tournoi de tennis du Queen's

Navigation 

dames 1965
Queens
Tennis en Angleterre en 1965
Tennis en juin 1965